Diòcles de Cnidos, en llatí Diocles, en grec antic Διοκλῆς, fou un filòsof platònic, que és esmentat com a autor de l'obra Διατριβαί (Discussions), un fragment de la qual ha estat conservat per Eusebi de Cesarea.

Referències 

Filòsofs de l'Acadèmia
Cnidis
Filòsofs grecs de l'antiga Àsia Menor
Escriptors de la Grècia hel·lenística
Escriptors grecs de l'antiga Àsia Menor